Forcke ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Forcke (1836–1904), deutsche Diakonisse und als Oberin Leiterin des Krankenhauses Henriettenstift

Forcke steht für

 Gebrüder Forcke, siehe Carl Heinrich Forcke in Hannover, im 19. Jahrhundert gegründete Fabrik für Fahrrad-Teile

Siehe auch:
 Forke
 Forkel
 Forker